La Route nationale 50 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 50 en Argentine
 Route nationale 50 en Belgique
 Route nationale 50 en Estonie
 Route nationale 50 en France métropolitaine
 Route nationale 50 au Luxembourg
 Route nationale 50 en Suède

Voir aussi